La Korisliiga 2016-2017 è stata la 77ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Antto Nikkarinen,  e  Juwan Staten, 
MVP finali:  Teemu Rannikko, 
Allenatore dell'anno:  Joonas Iisalo, 
Miglior giovane:  Aatu Kivimäki, 
Sesto uomo:  Gerald Lee, 
Giocatore più migliorato:  Topias Palmi, 
Miglior difensore:  Vesa Mäkäläinen, 
Miglior arbitro:  Ville Selkee

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017